Programa do Bozo foi um programa de televisão infantil brasileiro, exibido desde 16 de fevereiro de 2013 a 4 de maio de 2013 às manhãs de sábado pelo SBT.

História 
O novo programa de Bozo estreou no dia 16 de fevereiro de 2013 no SBT após 22 anos fora do ar. Com nova roupagem, brincadeiras inéditas, desenhos animados, além de muita música, atrações artísticas e diversão, tudo sem esquecer algumas músicas clássicas do palhaço que ficou famoso pelo carisma inigualável.

Além de muita palhaçada, o Bozo também conta divertidas histórias por meio de encenações com uma turma para lá de maluca, formada pelos personagens da Família Bozo. São eles: Vovó Mafalda, Papai Papudo e o inventor Salci Fufú, além dos bonecos manipulados: Zecão, Lili, Maroca e Macarrão.

O programa contava com uma plateia formada por 90 crianças de até 12 anos.

Seis canções que fizeram sucesso nos anos 80 foram regravadas para o programa. O autor infantil William Tucci foi contratado pelo SBT como redator.

No dia 3 de maio de 2013, após menos de três meses da volta, o SBT decide cancelar definitivamente o programa Bozo. A partir do dia seguinte, 11 de maio, o Sábado Animado voltou a ocupar a faixa das 7h às 12h45, retornando ao horário original com o rodízio de apresentadores, conforme grade divulgada pela emissora. O programa seguiu o esquema de revezamento do Bom Dia & Cia e teve como apresentadores Jean Paulo Campos, Matheus Ueta, Bozo, Vovó Mafalda, Maisa Silva, Ana Zimerman e Patati e Patatá.

No dia da estreia, o Sábado Animado voltou ao formato original (somente com os desenhos animados), e perdeu metade de sua duração por conta da estreia do Programa Bozo, passando a ser exibido das 07h às 09h da manhã.

A última edição do programa foi ao ar no dia 4 de maio de 2013 e nunca mais voltou à programação da emissora.

Brincadeiras 
Sete brincadeiras animam a criançada, são elas: Bozo Tesouro, Cocó Corrida, Salci Fufú Cartola, Bozo Coqueiro, Fórmula Bozo, Bozo Labirinto e Pit Stop do Bozo. A atração também trará números de circo, shows de mágicos, além de apresentar talentos mirins que cantam, tocam instrumentos musicais e dançam.

As brincadeiras são educativas e todo o discurso do Bozo, dos personagens e dos bonecos são voltados para passar ensinamentos às crianças. Nosso redator também foi escolhido com esse cuidado, por isso contratamos o autor infantil William Tucci, que já escreveu vários livros infantis e trabalha com este foco”, explica Flávio Carlini, que também foi um dos diretores do programa nos anos de 1980.

Bozo Tesouro 
Crianças enfrentam três pequenas provas (tentam acertar bolinhas na boca do Bozo, encaixam peças em um painel e encaixam bolas em um bilboquê) até chegar ao pote de ouro no fim do arco-íris para ganhar um videogame.

Cocó Corrida 
Participantes procuram ovos de isopor no monte de feno.

Salci Fufú Cartola 
A meninada tenta pegar pequenas cartolas no chão para jogá-las com o pé sobre a cabeça em um cartolão preso nas costas.

Bozo Coqueiro  
Crianças sobem no coqueiro, pegam os cocos e os levam até um cesto.

Fórmula Bozo  
Uma animada competição de autorama gigante.

Bozo Labirinto  
A garotada enfrenta obstáculos dentro de um labirinto.

Pit Stop do Bozo  
Participantes disputam para conseguir o melhor tempo em um divertido pit stop, para isso precisam realizar algumas tarefas, como: trocar pneus, colocar combustível e trocar o bico do carro.

No roteiro musical, seis músicas foram regravadas com nova leitura para fazer parte da trilha sonora do programa. O clássico de abertura “1, 2, 3... Vamos Lá!” e a música de encerramento “Sempre Rir” foram mantidas. Outras duas canções do Bozo foram escolhidas para animar as crianças, são elas: “Bitoca No Meu Nariz” e “Chuveiro”. Já a Vovó Mafalda também regravou duas músicas, “Tumbalacatumba” e “Eu Vou Viajar (Tchau, Tchau, Tchau)”.

Personagens 
 Bozo - Personagem criado nos Estados Unidos que conquistou o mundo. É considerado o maior palhaço apresentador do mundo. Seu cabelo vermelho e espetado para os lados é uma das características mais marcantes, assim como seu carisma, expressão corporal e a maneira como fala com as crianças.
 Vovó Mafalda - Carismática, carinhosa com todos e sempre bem-humorada.
 Papai Papudo - É um simpático palhaço velhinho que faz o tipo de humor pastelão da atração.
 Salci Fufú - É um professor meio mal-humorado que vive se gabando de suas invenções sem utilidade.

Bonecos 
 Zecão - Um cachorro inocente que é o melhor amigo de todos. Ele adora cantar rap.
 Lili - Uma cobrinha muito educada, elegante e disposta a defender seus amigos. 
 Maroca - Uma papagaia egocêntrica e de voz esganiçada. Ela sempre acha que é melhor em tudo o que faz.
 Macarrão - Um ser bem-humorado, sarcástico e que vive tirando onda com todo mundo.

Ligações externas 
 

Programas infantis do SBT
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2013
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2013
Programas de televisão em língua portuguesa